Чак Белер — американский барабанщик. Он играл в треш-метал-группе Megadeth с 1987 по 1989 годы, поучаствовав в записи одного альбома — So Far, So Good... So What! Музыкант также запечатлён в фильме The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years.

Фронтмен группы Дэйв Мастейн знал Белера, так как тот был техником предыдущего ударника Megadeth Гара Самуэльсона. В свою очередь, Чак уступил место за барабанами своему технику Нику Менце.

До Megadeth Белер был участником групп The Meanies и Sinclair.

Примечания 

Музыканты Megadeth
Ударники США